Сандаски ():

 Сандаски — округ в штате Огайо.
 Сандаски — город в штате Огайо.
 Сандаски — река в штате Огайо.